Суперкубок Англии по футболу 2019 года () — 97-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Ввиду того, что «Манчестер Сити» в предыдущем сезоне выиграл и Премьер-лигу, и Кубок Англии, его соперником в матче станет «Ливерпуль», занявший в Премьер-лиге второе место.

Матч прошёл 4 августа 2019 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время матча завершилось со счётом 1:1; в серии пенальти победу одержал «Манчестер Сити».

Отчёт о матче

См. также 
 Суперкубок Англии по футболу
 Чемпионат Англии по футболу 2018/2019
 Кубок Англии по футболу 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Англии на сайте Футбольной ассоциации Англии

2019
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 2019
Суперкубок Англии 2019
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019
Август 2019 года
События 4 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
2019 год в Лондоне